Дми́трий Вади́мович Бужи́нский (род. 25 февраля 1963, Москва) — советский, российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, театральный педагог.

Биография 
Родился 25 февраля 1963 года в Москве. В 1988 г. окончил театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности «актёр театра и кино» (курс А. А. Казанской). В 1988—1991 гг. — актёр Театра-студии «Театр 88» (Москва, режиссёр А. М. Поламишев).

В 1991 г. переехал в Петербург. В 1991—1993 гг. преподавал историю религий в гимназии при Русском музее. В 1999 г. — ведущий телепередачи «Хождение за три моря» (петербургское телевидение). В 2000—2006 гг. работал на петербургском радио — актёр, автор сценариев, режиссёр.

С 2006 г. — в Москве, актёр театра «Малая Драматическая Труппа» (МДТ). В 2009—2011 гг. стажировался на кафедре актёрского мастерства училища им. Б. В. Щукина.

С 2010 г. — ведущий и актёр Детского радио; преподаватель актёрского мастерства в Детском музыкальном театре «Домисолька».

Творчество 
В 1993 г. выпустил книгу «Голубая Роза» (мифы для детей).

Роли в театре 
Театр-студия «Театр 88»
  «Ах, Невский» по Н. В. Гоголю — Литератор Тряпичкин и немец Мюллер
театр «Малая Драматическая Труппа» (МДТ)
  «Приключения Чонкина» по А. Н. Войновичу — Голубев
  «Ночь перед Рождеством» по Н. В. Гоголю — кузнец Вакула
  «Женщины Петра I» — Пётр I.

Работы на радио 

Литературно художественная редакция Радио «Петербург» (1999—2006)
 В. А. Жуковский. «Ундина» — автор инсценировки, режиссёр и исполнитель
 Б. Акунин. «Азазель», радиосериал — исполнитель
 А. де Сент Экзюпери. «Маленький принц» — автор инсценировки, режиссёр и исполнитель
 С. Лагерлеф. «Легенды о Христе» — автор инсценировки, режиссёр и исполнитель
 «Голубая роза» (мифы для детей) : «Скандинавские сказания» — автор инсценировки, режиссёр, исполнитель
 «Голубая роза» (мифы для детей) : «Индия» — автор инсценировки, режиссёр, исполнитель
Студия при Новосспаском монастыре (2007—2009)
 М. Милетич. «Четки святого Саввы», аудиокнига (6 часов) — исполнитель
 С. Магаева. «На краю жизни», аудиокнига (4 ч. 40 мин.) — исполнитель
 Дж. Толкиен. «Хроники Нарнии», части 4, 5 и 6 — исполнитель
Студия «Вокс Рекордс» (2008—2009)
 А. Пушкин. «Борис Годунов» — исполнитель
 И. Гёте. «Фауст» — исполнитель
Детское радио
 2010 Цикл передач «Сказки старого шкафа» — исполнитель
 2010 Г. Х. Андесен. Сказки (4 ч.) — исполнитель
 2011 Русские народные сказки. (6 ч.) — исполнитель
 2011 «Легенды и мифы древнего мира» (8 ч.) — автор текста, инсценировки, режиссёр и исполнитель.
 2011 «Домовой и все, все, все» (цикл передач) — автор, исполнитель.
 2012 "В стране литературных героев" - исполнитель

Роли в кино 

  «Последняя осень» — сотрудник милиции
 —2008 «Татьянин день» — эпизод
  «Одноклассницы»
  «Право на счастье» — эпизод
  «Вся такая внезапная» : Ставки сделаны (16-я серия)
  «Моя прекрасная няня II»
  «Люди Шпака» — эпизод
  «Обручальное кольцо» — эпизод
 —2011 «Воронины» — эпизод
  «След» — Главная роль (серия)
  «Невидимки» : История болезни (39-я серия) — психотерапевт Лаптев
  «Для начинающих любить» — эпизод
  «П. М. Третьяков. История великой коллекции» (документальный) — С. М. Третьяков
  Говорит полиция! : Ничья вина (14я серия) — Дмитрий крайнов

Озвучивание мультфильмов 
 2013-н.в «Фиксики» — Дедус (серии «Огнетушитель», «Собака», «Фиксифон», «Датчик», «Присоска»; с серии «Зонтик» по настоящее время).

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Сценаристы России